Die Volvo Women’s Open 1991 waren ein Tennisturnier der Damen in Pattaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 15. bis 21. April 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Pattaya